Pfalz je lahko:

geografsko območje znotraj nemške zvezne dežele Porenje - Pfalška
Renski palatinat, grofija nemškega palatina in volilna kneževina v Svetem rimskem cesarstvu